Колодозеро — деревня в Пудожском районе Карелии, упразднённый населённый пункт..

История 
В период освоения Севера, Колодозеро находилось на землях Обонежской пятины Новгорода. Первоначальное заселение берегов озера Колодозеро связывается с новгородским освоением Онежского пути к Белому морю, так как река Водла, по которой шёл путь к волокам на Кенозеро, соединена с озером Колодозеро рекой Колодой. По ней, вероятно, и проникли сюда первые поселенцы.

На берегах укрытого от ветров живописного Колодозера образовалось одноимённое село, состоящее из четырёх деревень: на западном берегу у реки Колоды разместилась деревня Усть-Река, на восточном — Заозёрье и на южном — Дубовская. Между ними, на полуострове, находится центральное селение — деревня Погост.

Численность населения Колодозерского погоста в 1905 году составляла 166 человек.

См. также 
 Колодозерская волость

Примечания

Литература 
 Karjalan tasavalta vuonna 1997, Yrityspalvelu Karelski. Jyväskylä 1997. ISBN 952-90-8324-6

Ссылки 
 Возрождение храма в Колодозере. Мария ВДОВИНА, «ТВР – панорама»
 Рождественский хоккей в Колодозеро. Анна Бородина 10.01.2008
 «Неизвестная Россия. Колодозеро». Александра Оболонкова // Народное радио 12.10.2006
 Фотографии озера Колодозера на сайте «Фото-Карелия»

Упразднённые населённые пункты Пудожского района